Gongan steht für:

 Kōan, Anekdote im chinesischen Chan- und im japanischen Zen-Buddhismus
 Gong’an, Kreis in der chinesischen Provinz Hubei
 Gong'an (Jinkouhe), Gemeinde des Stadtbezirks Jinkouhe der Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan